Die Barcelona Open Banco Sabadell 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. April 2009 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Das Turnier gehörte zur Kategorie ATP World Tour 500. Es fand zwischen den beiden Masters-Turnieren in Monaco und Rom statt.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, der das Turnier in den vorangegangenen vier Jahren gewonnen hatte. Auch in diesem Jahr dominierte der Spanier das Turnier und gewann das Finale gegen seinen Landsmann David Ferrer in zwei Sätzen. Im laufenden Jahr war dies bereits sein vierter Titel auf der ATP Tour sowie sein 35. Titel insgesamt in seiner Karriere. Im Doppel war das US-amerikanische Brüderpaar Bob und Mike Bryan Titelverteidiger. Sie schieden in diesem Jahr im Halbfinale gegen Mahesh Bhupathi und Mark Knowles aus. Diese wiederum verloren das Finale gegen das an Nummer zwei gesetzte Duo Daniel Nestor und Nenad Zimonjić in zwei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 18. bis 19. April 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Barcelona